Ренато Фалавинья (; ,  — , ) — итальянский композитор и музыкальный педагог.

Окончил Пармскую консерваторию по классам хорового дирижирования (1953) и композиции (1956). Преподавал музыку в средней школе, в 1965—1969 гг. возглавлял театр Пармского университета. В 1969—1973 гг. доцент Миланской консерватории (теория музыки и сольфеджио), затем преподавал в Мантуанской консерватории. В 1985—1989 гг. директор Алессандрийской консерватории, в 1989—1996 гг. — Пармской консерватории.

Автор опер «Король Убю» (; 1982, по одноимённой пьесе Альфреда Жарри) и «Крейцерова соната» (; 1995, по одноимённой повести Льва Толстого), балетов «Цирцея, Улисс и сирены» (; 1973) и «Айседора Дункан» (1984), оратории «История Авраама и Исаака» (), вокальной музыки. Был плодовитым театральным композитором, среди пьес, к итальянским постановкам которых Фалавинья написал музыку, были «Баня» (1961) и «Клоп» (1966) Владимира Маяковского, «Ревизор» (1965) Николая Гоголя, «Два Менехма», «Касина» и «Куркулион» Плавта, «Горации и Куриации» и «Исключение и правило» Бертольда Брехта, «Слепые» и «Эскориал» Мишеля де Гельдерода и др. В 1976 году с музыкой Фалавиньи режиссёр Флавио Амброзини поставил в Турине шоу по мотивам книги Виктора Шкловского «Ход коня».

Примечания

Ссылки 
 Ренато Фалавинья в Пармском музыкальном словаре

Композиторы Италии
Академические музыканты Италии
Музыкальные педагоги Италии